Petite Maine : rivière de la Vienne et de Maine-et-Loire, affluent de la Dive
 Petite Maine : rivière de Vendée, affluent de la Maine

Références